Žabica est un toponyme qui peut désigner :
Žabica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Žabica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj.